Emirat de Merw
 Merw o Merv, ciutat situada al Turkmenistan en un important oasi a l'Àsia Central a la ruta de la seda 
 Regió de Merw
 Merw o Mandulis, déu egipci